Andrea Fantoni (1659-1734) – scultore italiano
 Barry Ernesto Fantoni (1940 – ) – scrittore statunitense 
 Cesare Fantoni (1905-1963) – attore italiano
 Cristina Fantoni (n. 1973) – giornalista e conduttrice televisiva italiana
 Cristina Fantoni (n. 1937) – attrice italiana
 Ettore Tommaso Fantoni (1822-1892) – pittore italiano che visse e lavorò in Slovenia
 Fulvio Fantoni (n. 1963) – giocatore di bridge italiano
 Gianni Fantoni (n. 1967) – scrittore, attore, autore e conduttore di programmi radiofonici e televisivi italiano
 Giovanni Fantoni (1755-1807) – poeta italiano
 Guido Fantoni (1919-1974) – lottatore italiano
 Guido Fantoni (1892-1957) – fumettista italiano
 João Fantoni (n. 1905) – calciatore brasiliano
 Koura Kaba Fantoni (n. 1984) – atleta italiano di origine congolese
 Leonízio Fantoni (1912-1975) – calciatore brasiliano
 Luciano Fantoni (1881-1967) – politico italiano
 Massimo Fantoni (1969- ) – musicista
 Octavio Fantoni (1907-1935) – calciatore brasiliano
 Orlando Fantoni (1917-2002) – calciatore e allenatore di calcio brasiliano
 Pio Fantoni (1721-1804) – ingegnere
 Sergio Fantoni (1930-2020) – attore, regista ed autore teatrale italiano
 Tommaso Fantoni (n. 1985) – cestista italiano
 Venturino Fantoni – scultore del XVI secolo
 Fantoni (famiglia) – famiglia di scultori italiani